Le Thonac est un ruisseau du sud-ouest de la France, affluent de la Vézère ;

 Thonac est une commune française du département de la Dordogne.